

Cinema 
 Hellraiser – serie cinematografica di film horror:
Hellraiser – film del 1987 diretto da Clive Barker
Hellbound: Hellraiser II - Prigionieri dell'Inferno (Hellbound: Hellraiser II) – film del 1989 diretto da Tony Randel
Hellraiser III (Hellraiser III: Hell On Earth) – film del 1992 diretto da Anthony  Hickox
Hellraiser - La stirpe maledetta (Hellraiser: Bloodline) – film del 1996 diretto da Alan Smithee
Hellraiser 5: Inferno (Hellraiser: Inferno) – film del 2000 diretto da Scott  Derrickson 
Hellraiser: Hellseeker – film del 2002 diretto da Rick Bota 
Hellraiser: Deader – film del 2005 diretto da Rick Bota
Hellraiser: Hellworld – film del 2005 diretto da Rick Bota;
Hellraiser: Revelations – film del 2011 di Victor Garcìa; inedito in Italia
Hellraiser: Judgment film del 2018 di Gary J. Tunnicliffe; inedito in Italia

Musica 
 Hellraiser – brano di Ozzy Osbourne e Motörhead, pubblicato come singolo dai Motörhead nel 1992
 Hellraiser – singolo dei Suicide Commando del 2000
 Hellraiser – demo degli Animosity del 2001
 Hellraiser – album dei Krokus del 2006

Fumetti 
 Hellraiser – fumetto ambientato nell'universo dell'omonima saga cinematografica